«20 лет одиночества» — первый и единственный сборник лучших песен группы «НАИВ». Согласно информации, изложенной на официальном сайте группы, этим сборником «НАИВ» подводит черту своему творчеству за 20 лет. Помимо хитов группы, в сборник также вошла новая песня: «20 лет одиночества». По словам лидера «НАИВа» Александра Чачи Иванова, в этой песне полностью объяснены причины ухода группы в бессрочный отпуск.

История 
Весь 2008 год «НАИВ» провёл в турне «20 лет рока» по городам России и СНГ. Тем летом, по признанию музыкантов, и была написана заглавная песня к этому сборнику. В феврале 2009 года барабанщик и менеджер Дмитрий Хакимов объявил об уходе группы в творческий отпуск и о том, что последний концерт пройдёт 4 апреля. На этом концерте и был представлен первый официальный сборник песен. На самом деле, меньше чем за год до этого был выпущен сборник «Только лучшее», в презентации которого принимали участие музыканты группы.

Отзывы критиков 

В сборнике «20 лет одиночества» до обидного мало весёлых бесшабашных песен, которыми так славится «НАИВ». <…> На многих попавших сюда треках лежит налёт усталости, разочарования, какого-то бездеятельного оцепенения. <…> В общем, у музыкантов «НАИВа» получилась не столько объективная антология, сколько психологический срез их нынешнего состояния.

Список композиций

Примечания 

Альбомы группы «НАИВ»